FBR est un code qui peut signifier :
 .

FBR est un sigle qui peut signifier :
 Réacteur à neutrons rapides, réacteur nucléaire qui utilise des neutrons rapides ;
 Fortnite Battle Royale, un jeu vidéo sorti en 2017 ;
 Fueled by Ramen, une maison de disque américaine.

Code